Untermarkt 9 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 9 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 9 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Altes Rathaus Hattingen